Елена Владимировна Меркулова (род. 12 ноября 1971) — российская спортсменка по прыжкам на батуте. Многократная чемпионка мира. Заслуженный мастер спорта СССР (1991).

Биография 
Родилась в Ленинграде. Окончила Университет физкультуры и спорта им. Лесгафта.

Выступала за СКА и ДСО «Трудовые резервы». Тренер — заслуженный тренер СССР И. В. Гуцева.

Занималась акробатикой и прыжками на батуте. Многократная чемпионка мира, Европы (1986—1993), СССР и России.
 
Абсолютная Чемпионка Мира 1990 года.

На 2019 год — заведующий отделением прыжков на батуте СШОР № 1 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

Примечания 

Выпускники Университета имени Лесгафта
Заслуженные мастера спорта СССР